Coleraine è una città del Regno Unito, in Irlanda del Nord.

Da essa derivano:

 Coleraine, città dell'Australia, nello Stato di Victoria.
 Coleraine, città del Canada, nella provincia del Québec;
 Coleraine, città degli Stati Uniti d'America, nello Stato del Minnesota;